Sherlock Holmes steht für:
 Sherlock Holmes, Romanfigur des britischen Schriftstellers Arthur Conan Doyle
 Sherlock Holmes Museum, Museum in London

Spiele:
 Sherlock Holmes Criminal-Cabinet, Detektivspielbuch 1981
 Sherlock: The Riddle of the Crown Jewels, Computerspiel 1987
 Sherlock Holmes: Consulting Detective, Computerspielreihe 1991–1993
 Sherlock Holmes (Spieleserie), Computerspielreihe von Frogwares 2002–2016

Filme:
 Sherlock Holmes Baffled, Stummfilm 1900
 Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, Serial 1910
 Sherlock Holmes, Originaltitel von Das Millionentestament (1911), dänischer Stummfilm von 1911
 Der Mann, der Sherlock Holmes war, 1937
 Die Abenteuer des Sherlock Holmes (1939)
 Sherlock Holmes’ größter Fall, Film von 1965
 Das Privatleben des Sherlock Holmes, 1970
 Sherlock Holmes’ cleverer Bruder, Filmkomödie von 1975
 Kein Koks für Sherlock Holmes, 1976
 Sherlock Holmes (1932), US-amerikanischer Film von William K. Howard
 Sherlock Holmes (2009), US-Film
 Sherlock Holmes (2010), US-amerikanische Produktion von The Asylum
 Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, 2011, Fortsetzung zum Film aus dem Jahr 2009

Filmserien:
 Sherlock Holmes (Filmreihe, 1912), französisch-britische Stummfilmreihe von 1912
 Sherlock Holmes (Filmreihe, 1917), eine in Deutschland produzierte Stummfilmreihe aus den Jahren 1917 bis 1919
 Sherlock Holmes (Filmreihe, 1939), US-Filmreihe, mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes und Nigel Bruce als Dr. Watson

Fernsehserien:
 Sherlock Holmes (Fernsehserie, 1954), US-amerikanische Fernsehserie von 1954 (mit Ronald Howard als Sherlock Holmes)
 Sherlock Holmes (Fernsehserie, 1967), deutsche Fernsehserie von 1967 (mit Erich Schellow als Sherlock Holmes und Paul Edwin Roth als Dr. Watson)
 Die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson (Filmreihe), sowjetische Fernsehserie, 1979–1986, mit Wassili Liwanow als Sherlock Holmes und Witali Solomin als Dr. Watson
 Sherlock Holmes (Fernsehserie, 1984), britische Fernsehserie 1984 bis 1994 (mit Jeremy Brett als Sherlock Holmes)
 Sherlock (Fernsehserie), BBC-Fernsehserie seit 2010 (mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes)
 Elementary (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie seit 2012 (mit Jonny Lee Miller als Sherlock Holmes)

Hörspiele:
 Sherlock Holmes (Hörspielserie von Maritim), deutsche Hörspielserie (2003–2011) mit Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Groeger als Dr. Watson
 Sherlock Holmes Chronicles, deutsche Hörspielserie von WinterZeit Audiobooks (seit 2012), mit Till Hagen als Sherlock Holmes und Tom Jacobs als Dr. Watson

Bücher:
 Die Memoiren des Sherlock Holmes, 1893
 Sherlock-Holmes-Pastiches
 Die Abenteuer des Sherlock Holmes (Buch), 1891–1892
 Die Rückkehr des Sherlock Holmes, 1905
 Sherlock Holmes’ Buch der Fälle, 1927

Siehe auch:
 Sherlock-Holmes-Medien, Romane, Filme usw.